George Staunton kan syfta på:

* George Leonard Staunton (1737–1801), brittisk diplomat och orientalist
 George Thomas Staunton (1781–1859), brittisk diplomat och orientalist